Droga krajowa B184 (Austria)
 Droga krajowa B184 (Niemcy)

Zobacz też